Евгений Александрович Янес (род. 3 апреля 1957, Краснодар, РСФСР, СССР) — советский прыгун на батуте, Заслуженный мастер спорта СССР (1977). Первый советский чемпион мира.

Карьера 
Родился в станице Пашковской, ныне микрорайон города Краснодара. Тренировался у В. Ф. Дубко.

В 1975 году стал кандидатом в сборную СССР.

На чемпионате 1976 года в паре с другим спортсменом из станицы Пашковской (ныне микрорайон Краснодара) Евгением Яковенко принесли СССР первую золотую медаль в этом виде спорта. В индивидуальных упражнениях разделил (единственный случай на чемпионатах мира) золото с французом Ришаром Тисоном.

На следующем чемпионате мира снова выиграл золото в индивидуалке и в синхронных прыжках (в паре с Яковенко).

Десять раз становился чемпионом СССР и 13 раз брал Кубок СССР.

После окончания карьеры перешёл на тренерскую работу. Является старшим тренером по прыжкам на батуте СКВО.

Ссылки 
 Евгений Янес: «Философия полета»

Прыгуны на батуте СССР
Чемпионы мира по прыжкам на батуте
Чемпионы СССР по прыжкам на батуте
Чемпионы Европы по прыжкам на батуте